Стайлз або Стайлс () — англомовне прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Вільям Стайлз (; 1874—1940) — британський стрілець-спортсмен, олімпійський чемпіон (1908).
 Гаррі Стайлс (; 1994) — англійський співак.
 Даррен Стайлз (; 1975) — британський продюсер, ді-джей і автор пісень.
 Девід Стайлз (; 1974) — справжнє ім'я американського репера, відомого як Styles P ().
 Джулія Стайлз (; 1981) — американська актриса.
 Ей Джей Стайлз (; 1977) — американський професійний реслер.
 Надя Стайлз (; 1982) — американська порноакторка.
 Ноббі Стайлс (; 1942—2020) — колишній англійський футболіст, півзахисник.
 Чарльз Ворделл Стайлз (; 1867—1941) — американський паразитолог.
 Шайла Стайлз (; 1982 року) — канадська порноакторка.

Топонім

Стайлс — місто, штат Вісконсин
 Стайлс — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Див. також 
 Загадкова подія в Стайлзі